Данило Маричић (11. фебруар 1927 — Даљ, 25. јун 2009) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1949. || Мајка Катина  || Коста Каравунас
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Мајор Баук  || Ненад Јеличић
|-
| 1959. || Цампо Мамула  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1965. || Друга страна медаље  || Цариник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Алегро кон брио ТВ филм || Лијечник
|-
| 1977. || Марија  ТВ серија || Рак
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Вело мисто ТВ серија || Професор
|-
| 1985. || Црвени и црни  || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1927.
Умрли 2009.
Хрватски глумци
Југословенски глумци